Керченский мост — название транспортных переходов:

 Крымский (Керченский) мост — современный транспортный переход через Керченский пролив
 Керченский железнодорожный мост — мост через Керченский пролив, существовавший с 3 ноября 1944 года по 18 февраля 1945 года